Тиаки Мацуму́ра (; ) — японская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро (, ).
 : золото (2012, 2013, 2014, , ), серебро (, ), бронза (, ).
 : золото (2020), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Брат Тиаки, Юта Мацумура — тоже кёрлингист, выступал в составе мужской сборной Японии на , на Тихоокеанско-азиатских чемпионатах (, ) и нескольких Тихоокеанско-азиатских чемпионатах среди юниоров.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу